U62 ou U-62 peut faire référence à :
 Petit dodécahémicosaèdre (U62), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 HMS Lapwing (U62), un sloop de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres